Рюдигер Зелиг (, 19 февраля 1989 года, Цвенкау, Лейпциг) — немецкий профессиональный шоссейный велогонщик.

Биография 
Начал заниматься велоспортом в 1997 году, под влиянием телетрансляции Тур де Франс, где его соотечественник Ян Ульрих ехал в желтой майке.

Выступления 

 2010
 1-й на этапе 1 Тур Берлина 
 2011
 1-й — Бенш — Турне — Бенш
 1-й на этапе 4 Тур Берлина
 2013
 1-й — Вольта Лимбург Классик
 1-й на этапе 3 (ТТТ) Тур Фьордов 
 2015
 7-й — People's Choice Classic
 10-й — Классика Альмерии
 2017
 7-й - Нокере Курсе
 2-й — Классика Альмерии

Статистика выступлений на Гранд Турах

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте велокоманды 
 
 
 
 
  

Персоналии по алфавиту
Велогонщики Германии